Игорь Алексеевич Васи́льев (20 мая 1938, Москва — 23 декабря 2007, там же) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (2003).

Биография 
Родился 20 мая 1938 года в Москве. Сын известного московского архитектора Алексея Васильева.

В 1961 году окончил школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева), в 1973 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров.

С 1961 года — актёр и режиссёр МХАТ (в 1963—1970 годах — актёр «Современника»), позже — МХТ имени Чехова.

Наибольшую популярность актёру принесли роли в фильмах «Вариант „Омега“» (1975, майор Шлоссер), «Трактир на Пятницкой» (1978) и «Завещание профессора Доуэля» (1984, доктор Роберт Корн).

Скончался 23 декабря 2007 года от сердечного приступа на 70-м году жизни в Москве. Похоронен 26 декабря на Троекуровском кладбище столицы.

Последний спектакль Московского художественного театра, в котором Васильев был занят, играя старика Али, назывался «Тутиш». 30 декабря спектакль был сыгран в его память.

Семья 
Первый раз женился ещё в студенчестве на однокурснице.

Одной из жён была актриса, народная артистка РСФСР (1988) Ирина Мирошниченко (в браке 1975—1980).

Творчество

Роли в театре

МХАТ 
 «Три толстяка») Юрий Олеша] — канатаходец Тибул
 «Сладкоголосая птица юности» Теннесси Уильямса — Чанс Уэйн
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Глумов
 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Лестер
 «Валентин и Валентина» Михаила Рощина — Гусев
 «Старый Новый год» Михаила Рощина — Валерик
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского — Мозгляков
 «Утиная охота» А. В. Вампилова — Зилов
"Мастер и Маргарита" - "Понтий Пилат"
 «Московский хор» — Саша
 «Борис Годунов» — Басманов
 «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского — Аркадий Иванович Свидригайлов
 «Сон в летнюю ночь» Шекспира — Оберон
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Неизвестный
 «Амадей» — барон Готфрид Ван Свитен
 «Новый американец» С. Д. Довлатова — Баскин
 «Тутиш» — Али

Роли в кино 

 1964 — Город — одна улица — Сенечка
 1966 — Строится мост — бригадир сварщиков Сашка Малашкин
 1967 — Не самый удачный день — посетитель кафе
 1971 — Гойя, или Тяжкий путь познания — Сан Адриан
 1972 — Схватка
 1973 — Инженер Прончатов — Олег Олегович Прончатов
 1974 — Единственная дорога — Эрих Гюнтер
 1975 — Вариант «Омега» — барон Георг фон Шлоссер, полковник абвера
 1975 — Маленькие зверюшки Антони ван Левенгука (короткометражный) — де Грааф
 1977 — Кафе «Изотоп» — академик Коростылёв
 1978 — Трактир на Пятницкой — сотрудник милиции Зайцев
 1979 — Бархатный сезон — Парадье
 1979 — Похищение «Савойи» — Лансье
 1979 — Вернёмся осенью — Евгений Кузьмин
 1979 — Погоня в степи
 1980 — Поэма о крыльях — Кириллов
 1980 — Кодовое название «Южный гром» — «полковник Павел»
 1981 — Долгий путь в лабиринте — Константин Лелека
 1981 — Дочь командира — майор Крейц
 1981 — Линия жизни — Николай Николаевич Крумов
 1981 — Единственный мужчина — Корецкий
 1983 — Чёрный замок Ольшанский — князь Витовт
 1983 — Возвращение с орбиты — руководитель полётов
 1984 — Завещание профессора Доуэля — доктор Роберт Корн
 1985 — С юбилеем подождём — скульптор
 1991 — Оружие зевса — доктор Мартин Конт
 1992 — Выстрел в гробу — генерал Кагорный
 1992 — Казино
 1992 — Слава богу, не в Америке… — управляющий
 1992 — Плащаница Александра Невского — «Шаман», Семён Петрович
 1993 — Бравые парни — генерал, командир дивизии
 1998 — Чехов и Ко — Лопнев, Восьмёркин
 2002 — Бабий Яр — Эрвин Танц
 2004 — Время жестоких — Валентин Свиридов
 2005 — МУР есть МУР 3 — Глеб Дмитриевич Ферапонтов — самый богатый человек в Москве
 2006 — Гражданин начальник 3 — Игорь Мироненко
 2006 — Очарование зла — генерал Скоблин
 2006 — 2007 — Пером и шпагой — Шевалье д'Эон (в старости — в истинном обличии — женщина)
 2006 — Возьми меня с собой — Николай Сергеевич Каретников (отец Марго и Аллы)

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1984)
 Орден Дружбы (1998)
 Народный артист Российской Федерации (2003)

Примечания

Ссылки 
 Игорь Васильев на сайте МХТ им А. П. Чехова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский Художественный театр
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Умершие от инфаркта миокарда